За́йчик (уменьшительное от заяц) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Зайчик, Геннадий Львович (род. 1957) — американский шахматист, гроссмейстер (1984).
 Зайчик, Леонид Михайлович (род. 1947) — доцент Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист России (1993).
 Зайчик, Марк Меерович (род. 1947) — русский писатель (с 1973 — в Израиле).
 Зайчик, Михаил Ильич (1905—1977) — советский учёный и конструктор в области гусеничных и колесных машин, лауреат Сталинской премии.
 Зайчик, Роберт (Рувим Маркович; 1868—1965) — швейцарский историк и литературовед.

Топоним 
 Зайчик — хутор в Ракитянском районе Белгородской области России.

Другие значения 
 «Зайчик» — советский художественный фильм (1964).
 «Зайчик» — разговорное название белорусского рубля 1992 года (по изображённому на купюре животному).
 Зайчик — советский детский велосипед.

См. также 
 Зайчиков
 Хольм ван Зайчик
 Солнечный зайчик
 Солнечные зайчики

